Ольга Кала́шникова:
 Калашникова, Ольга Валерьевна (род. 1967) — российская театральная актриса и режиссёр.
 Калашникова, Ольга Михайловна (1805—после 1840) — крепостная крестьянка, любовница А. С. Пушкина, мать его первого сына, умершего в младенчестве.